Egg steht für:
 Egg (Toponym), Flurbezeichnung
 Egg (Band), britische Progressive-Rock-Band
 Brauerei Egg im Bregenzerwald, Vorarlberg
 Egg (Automobilhersteller), ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Egg bezeichnet folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Egg an der Günz, Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Egg (Vorarlberg), Marktgemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Egg ZH, Gemeinde im Kanton Zürich

Ortsteile in Deutschland:
 Egg (Fronreute), Ortsteil der Gemeinde Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Egg (Herdwangen-Schönach), Ortsteil der Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Egg (Konstanz), Ortsteil der Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Egg (Rickenbach), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Egg (Unterwaldhausen), Ortsteil der Gemeinde Unterwaldhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Egg (Waldburg), Ortsteil der Gemeinde Waldburg (Württemberg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Egg (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Egg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Egg (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Egg (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Egg (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Egg (Mammendorf), Ortsteil der Gemeinde Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Egg (Pfeffenhausen), Ortsteil der Gemeinde Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Egg (Röthenbach), Ortsteil der Gemeinde Röthenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Egg (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Egg (Waging am See), Ortsteil der Gemeinde Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Egg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Egg (Wiggensbach), Ortsteil der Gemeinde Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Egg (Wolnzach), Ortsteil der Gemeinde Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Egg (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Katastralgemeinde von Hermagor-Pressegger See in Kärnten
 Egg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten in Kärnten
 Egg (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg in Kärnten
 Egg (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft von Großkirchheim in Kärnten
 Egg (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft von Lesachtal in Kärnten
 Egg am Faaker See, Ortschaft von Villach, Kärnten
 Gegend Egg, Katastralgemeinde von Hainfeld in Niederösterreich
 Egg (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Egg (Gemeinde Raach), Ort bei Raach am Hochgebirge in Niederösterreich
 Egg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Egg (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen in Oberösterreich
 Egg (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck in Oberösterreich
 Egg (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Egg (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil der Gemeinde Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Egg (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau in Oberösterreich
 Egg (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Egg (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Thalgau-Egg, Katastralgemeinde von Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Egg (Gemeinde Wagrain), Ort bei Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Egg (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Egg (Gemeinde Ebersdorf), Ort bei Ebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Egg (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Egg (Gemeinde St. Kathrein), Ortsteil von St. Kathrein am Hauenstein, Bezirk Weiz, Steiermark
 Egg (Gemeinde Sankt Radegund bei Graz), Streusiedlung in Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Egg (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Egg (Gemeinde Wildon), Ortsteil von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Egg (Gemeinde St. Leonhard), Ort in der Ortschaft Zaunhof, Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Egg (Gemeinde Gries), Ort bei Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Egg (Gemeinde Pfafflar), Ort bei Pfafflar, Bezirk Reutte, Tirol
 Egg (Gemeinde Schmirn), Ortsteil von Schmirn, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Egg (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Gemeindeteile in der Schweiz:
 Egg AG, Ortschaft in der Gemeinde Muri im Kanton Aargau
 Egg (Flawil), Ortschaft in der Gemeinde Flawil im Kanton St. Gallen
 Egg SZ, Ortschaft in der Gemeinde Einsiedeln im Kanton Schwyz

Sonstige Ortsteile, Gebäude:
 Egg (Freienfeld), Ortschaft in der Gemeinde Freienfeld in Südtirol, Italien
 Brdo pri Kranju, Schloss und Ortsteil von Krajn, Slowenien (Egg bei Krainburg)
 Schloss Egg in der Gemeinde Bernried im Landkreis Deggendorf, Deutschland
 Kloster Egg auch Kloster Neusatzeck in Neusatz (Bühl), Deutschland

Berge und Erhebungen:
 Egg (Erlinsbach), Höhenzug bei Erlinsbach, Kanton Aargau
 Egg (Wehntal), Höhenzug im Norden des Wehntals, Kanton Zürich

Egg ist der Familienname folgender Personen:
 Augustus Leopold Egg (1816–1863), britischer Maler
 Erich Egg (1920–2008), österreichischer Kunsthistoriker
 Franz Egg (1861–1922), österreichischer Bildhauer
 Gottfried Egg (1921–2010), Schweizer Jass-Experte
 Hans Caspar Egg (1764–1846), Schweizer Politiker
 Heinrich Meyer-Egg (1893–1943), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Herbert Egg (1927–2022), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johann Jakob Egg (1765–1843), Begründer der süditalienischen Textilindustrie
 Joseph Egg (1775–1837), Schweizer Erfinder des Zündhütchens

 Martin Egg (1915–2007), deutscher Heimatdichter (Schwaben)
 Oscar Egg (1890–1961), Schweizer Radrennfahrer
 Rudolf Egg (* 1948), deutscher Kriminalpsychologe
 Urs Egg (1766–1831), Büchsenmacher in London

.egg steht für:
 komprimierte Archivdateien der Software ALZip

Siehe auch:
 The Egg
 EGG
 Eck